François eller Francois kan syfta på:
 François – ett ursprungligen franskt mansnamn

Geografi

Frankrike 

 François, Deux-Sèvres, kommun, Département des Deux-Sèvres,

Martinique 

 Le François, ort och kommun,